Amerikai Egyesült Államok
Velma (Illinois)
Velma (Nebraska)
Velma (Oklahoma)
Velma (Virginia)
egyéb
Velma (keresztnév)